Stanley – serial animowany produkcji amerykańskiej, emitowany na kanale Disney Channel, w bloku programowym Playhouse Disney.

Fabuła 
Serial opowiada o młodym chłopcu o imieniu Stanley. Razem ze swoją rybką Dennisem może za pomocą magicznej księgi przenosić się w inne miejsca. Kreskówka ma na celu naukę o zwierzętach.

Bohaterowie 
 Stanley – chłopiec z bujną wyobraźnią. Jest bardzo miły i ciekawski. W wersji polskiej głosu użycza mu Anna Apostolakis.
 Dennis – ryba Stanleya, a zarazem jego najlepszy przyjaciel. Umie mówić. W wersji polskiej głosu użycza jej Artur Kaczmarski.
 Tata – tata Stanleya i Lionela. Trochę niezdarny. Rysuje komiksy.
 Mama – mama Stanleya i Lionela.
 Lionel – starszy brat głównego bohatera. Często jest dla niego niemiły; mówi na niego „Bratski”.
 Wielka Księga – magiczna księga Stanleya. Wklejone są w niej obrazki, dzięki którym Stanley wraz z Dennisem przenosi się do różnych miejsc.

Wersja polska 
Wersja polska: Sun Studio Polska
W wersji polskiej udział wzięli:
 Artur Kaczmarski – Dennis
 Anna Apostolakis – Stanley
 January Brunov – Ojciec Stanleya
 Elżbieta Jędrzejewska – Matka Stanleya
 Jonasz Tołopiło – Lionel
 Ewa Serwa
 Krystyna Kozanecka
 Brygida Turowska – Lester
 Elżbieta Bednarek
 Anna Gornostaj
 Andrzej Chudy – Ojciec Lestera
 Krzysztof Szczerbiński
i inni

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 Oficjalna strona 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Telewizyjne seriale animowane Walta Disneya
Programy Disney Channel
Seriale telewizyjne emitowane od 2001
Seriale telewizyjne zakończone w 2004